Plusieurs communes en Belgique et en France portent l'odonyme de rue des Ponts, avec ou sans qualificatif :

Rue des Trois Ponts à Auderghem ;
 Rue des Ponts à Charleroi ;
 Rue des Ponts à Namur.

Rue des Ponts-de-Cé à Angers ;
 Rue des Ponts à Châteauroux ;
 Rue des Ponts-Neufs au Mans ;
 Rue des Ponts-de-Comines à Lille ;
 Rue des Ponts à Marseille ;
 Rue des Ponts à Nancy ;
 Rue des Ponts à Pau ;
 Rue des Ponts à Saint-Gaudens ;
 Rue des Trente-Six-Ponts à Toulouse ;
 Rue des Ponts à Vierzon.

Voir aussi 
 
 
 Route des Petits-Ponts

Odonyme